

Giochi 
 Asino, un gioco
 Asino, un gioco di carte

Geografia 
 Asino – città della Russia
 Asino (Tovarnjak) – isolotto situato a est dell'isola di Melada in Croazia

Letteratura 
 L'asino – poema eroicomico di Carlo de' Dottori
 L'asino: sogno – satira di Francesco Domenico Guerrazzi
 L'asino – poema satirico di Niccolò Machiavelli
 Asino d'oro – romanzo di Apuleio

Zoologia 
 Asino, mammifero quadrupede della famiglia degli equini
 Asino catalano, asino della Catalogna
 Asino pantesco, asino di Pantelleria
 Asino ragusano, asino della provincia di Ragusa
 Asino sardo, asino della Sardegna	
 Asino selvatico africano, asino dell'Africa
 Asino selvatico asiatico, asino dell'India
 Asino selvatico siriano, asino originario della Siria
 Asino selvatico di Nubia

Altro 
 Asino, un animale araldico
 Asino di Buridano, paradosso della filosofia
 L'Asino – rivista di satira politica